Welsh Corgi Cardigan – rasa psa
 Cardigan – miejscowość w Walii
 Cardigan – zatoka na Morzu Irlandzkim
 cardigan – sweter rozpinany na przodzie
 The Cardigans – szwedzki zespół rockowy